Натуральне число 1737
 1737 рік до нашої ери
 1737 рік нашої ери